«Watch Out» — сингл Алекса Гаудино при участии , выпущенный 28 января 2008 года в качестве третьего сингла с его дебютного альбома My Destination. Второй релиз тематически совпал с чемпионатом Европы по футболу 2008 года, поскольку в музыкальном видео показан футбольный матч, в котором играют непристойно одетые женщины в шортах/топах из спандекса. Песня содержит семплы из песни группы  «», в то время как вокал Shèna играет значительную роль в треке.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео начинается с того, что Алекс Гаудино и его друг играют в виртуальную игру в футбол (соккер) на неизвестной игровой консоли. Двое мужчин выбирают тип игрока (все женщины); Гаудино выбирает синие топы, а его друг играет за команду Диабло в белых топах и они играют на Gaudino Arena. Игра начинается с залпа между ног одной из участниц, а затем перед ней открываются двери. Они выходят на арену в обтягивающих топах из лайкры и шортах, которые одновременно короткие и откровенные. Две команды начинают выполнять упражнения, включающие прыжки-«звезда», растяжку и сгибание ног, с некоторыми ракурсами, показывающими крупные планы ягодиц и декольте. В конце концов игра стартует. Команда Гаудино забивает гол, а затем сражается с командой Диабло, в результате чего одна девушка спотыкается. Судья вызывает медсестру и она использует «волшебную губку», которая чудесным образом заживляет синяк. Игра продолжается, и команда Диабло забивает гол. Игрок из команды Гаудино затем натягивает шорты игрока Диабло, из-за чего судья выдает Гаудино фол, а Диабло получает свободный удар. Команда Диабло забивает ещё один гол, и игра заканчивается. Затем в конце видео Диабло пожимает руку Алексу Гаудино. Футболистов играют Эми Перфект и Софи Берлз.

Список композиций 
 12-inch maxi (Rise)
 Watch Out (Extended Mix) — 7:14
 Watch Out (Jason Rooney Remix) — 7:41
 Watch Out (Nari & Milani Remix) — 6:47
 Watch Out (Robbie Rivera Remix) — 7:18

 CD-maxi (Ministry Of Sound)
 Watch Out (Radio Edit) — 2:59
 Watch Out (Extended Mix) — 7:16
 Watch Out (Nari & Milani Remix) — 6:49
 Watch Out (Jason Rooney Remix) — 7:41

 CD-сингл (Spinnin')
 Watch Out (UK Radio Edit) — 2:56
 Watch Out (Mac Project Remix) — 6:24
 Watch Out (Nari & Milani Remix) — 6:47
 Watch Out (Robbie Rivera Remix) — 7:19
 Watch Out (UK Club Mix) — 7:12

Участники записи 
 Вокал — Трейси Элизабет Максуин, она же Shèna
  — Jerma (не указан), Чип Карпентер, Джеймс Джонстоун, Саймон Андервуд, Крис Ли, Роджер Фриман, Олли Мур, Крис Хамлин
 Продюсер — Алекс Гаудино

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые чарты

Примечания

Ссылки 
 Клип
 Позиции с Acharts.us
 

Песни 2008 года
Песни на английском языке
Песни Италии